Con in nome di Ludovico da Barbiano sono conosciuti i seguenti personaggi:

Ludovico da Barbiano (?-1423), condottiero
Ludovico Barbiano da Belgioso (1488-1530), condottiero, conte di Belgioioso
Ludovico Luigi Carlo Maria di Barbiano e Belgiojoso (1728-1801), politico
Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004), architetto